Глухариная:
Глухариная (приток Копыльчурылькы) — река в Красноярском крае
Глухариная (приток Катайги) — река в Томской области
Глухариная (приток Большого Асесъёгана)
Глухариная (приток Малого Таза)
Глухариная (приток Собы)
Глухариная 1-я
Глухариная 2-я